ADL est un sigle pouvant désigner :
en français
 Agence de Développement Local, une agence d'exécution du ministère des collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires (MCTDAT) du Sénégal ;
 Analyse discriminante linéaire ;
 Aéroports de Lyon, une société qui exploite en concession les deux aéroports de Lyon ;
 agent de liaison, dans l'administration française, un fonctionnaire détaché d'un ministère vers un autre ministère afin de faciliter les échanges de renseignements entre les deux ministères ;
 administrateur/trice de données localisées, dans l'administration française, agent chargé de gérer et valoriser des bases de données relatives à la connaissance du territoire 

en anglais
 Arthur D. Little, un cabinet-conseil en stratégie, du nom de son fondateur Arthur Dehon Little ;
  ;
 Activities of daily living (en français, Activités de la vie quotidienne) ; 
 Amalgamated Dairies Limited, Canada ; 
 , une gare du Royaume-Uni (code ferroviaire national ADL) ;
  ;
  ;
 Algorithm Description Language, un langage introduit en 1976 par François Bouillé pour exprimer des algorithmes ;
 Autoregressive Distributed Lag ;
 Aerobic Dive Limit ;
 , un fabricant d’autobus écossais ;
 , un fabricant d’équipement audio ;
 Anti-Defamation League (en français Ligue antidiffamation), une association américaine combattant la diffamation contre la communauté juive ;
 Approved Design Ltd ;
  ;
  ;
  ;
 Asian Digital Libraries, une filiale de Bibliothèque numérique ;
  ;
  (New Zealand Rail Limited, NZR) , classe de train diesel à multiples unités.

ADL est un code :
 le code de l’organisation de l'aviation civile internationale pour Aero Dynamics, Royaume-Uni ;
 le code de l’association internationale du transport aérien pour l’aéroport Adélaïde.

Voir aussi 

 adl, transcription du mot arabe pour justice, et le mot anglo-saxon pour infirmité, maladie